Reguengo puede referirse a: 

 Realengo - traducción portuguesa y gallega de la palabra "realengo".

Localidades

España 
Reguengo (La Baña), lugar de la parroquia de Suevos, concello de La Baña.
Reguengo (Boqueijón), lugar de la parroquia de Gastrar, concello de Boqueijón.
Reguengo (La Estrada), lugar de la parroquia de San Xiao de Vea, concello de La Estrada.
Reguengo (Lalín), lugar de la parroquia de Botos, concello de Lalín.
Reguengo (Lobios), lugar de la parroquia de Grou, concello de Lobios.
Reguengo (Mos), lugar de la parroquia de Petelos, concello de Mos.
Reguengo (Quintela de Leirado), lugar de la parroquia de Redemuíños, concello de Quintela de Leirado.
Reguengo (Sanjenjo), lugar de la parroquia de Dorrón, concello de Sanjenjo.
Reguengo (Toén), lugar de la parroquia de Alongos, concello de Toén.
Reguengo (Valga), lugar de la parroquia de Setecoros, concello de Valga.
Reguengo (Goiriz), lugar de la parroquia de Goiriz, concello de Villalba.
Reguengo (Samarugo), lugar de la parroquia de Samarugo, concello de Villalba.
O Reguengo (Amoeiro), lugar de la parroquia de Rouzós, concello de Amoeiro.
O Reguengo (Arbo), lugar de la parroquia de Mourentán, concello de Arbo.
O Reguengo (Baralla), lugar de la parroquia de Vilachambre, concello de Baralla.
O Reguengo (Bóveda), lugar de la parroquia de Teilán, concello de Bóveda.
O Reguengo (Cabana de Bergantiños), lugar de la parroquia de Cesullas, concello de Cabana de Bergantiños.
O Reguengo (Caldas de Reyes), lugar de la parroquia de Godos, concello de Caldas de Reyes.
O Reguengo (Chantada), lugar de la parroquia de Santiago de Arriba, concello de Chantada.
O Reguengo (Corgo), lugar de la parroquia de Santo Estevo de Farnadeiros, concello de Corgo.
O Reguengo (Filgueira), lugar de la parroquia de Filgueira, concello de Crecente.
O Reguengo (Rebordechán), lugar de la parroquia de Rebordechán, concello de Crecente.
O Reguengo (Lobios), lugar de la parroquia de San Paio de Araúxo, concello de Lobios.
O Reguengo (Mondoñedo), lugar de la parroquia de Santiago de Mondoñedo, concello de Mondoñedo.
O Reguengo (Taboexa), lugar de la parroquia de Taboexa, concello de Las Nieves.
O Reguengo (Tortoreos), lugar de la parroquia de Tortoreos, concello de Las Nieves.
O Reguengo (Pantón), lugar de la parroquia de San Vicente de Castillón, concello de Pantón.
O Reguengo (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Santalla de Rei, A concello de Puebla del Brollón.
O Reguengo (Villamarín), lugar de la parroquia de Villamarín, concello de Villamarín.
O Reguengo (Germade), lugar de la parroquia de Cabreiros, concello de Germade.

En Portugal 
 Reguengo (Portalegre), freguesia del municipio de Portalegre.
 Reguengo (Vilarinho), lugar de la freguesia de Vilarinho, municipio de Coímbra.
 Reguenga, freguesia del municipio de Santo Tirso.
 Reguengo do Fetal, freguesia del municipio da Batalha.
 Reguengo Grande, freguesia del municipio da Lourinhã.
 Reguengos de Monsaraz, municipio del distrito de Évora.
 Reguengos de Monsaraz (freguesia), freguesia del municipio de Reguengos de Monsaraz.
 Reguengos, lugar de la freguesia de Guisande, municipio de Santa Maria da Feira.